

События 
 721—737 — Король франков Теодорих IV.
 Кормесий — хан Болгарии из ханского рода Дуло с 721 по 738 год.
 721—731 — Абдур-Рахман ибн Абдаллах, вали провинции аль-Андалус Омейядского халифата.
 Изготовлена самая большая деревянная скульптура в Японии — позолоченная одиннадцатиголовая богиня Каннон высотой 9,3 м из храма Хасэ Каннон в Камакуре (датировка приблизительная).

Родились 
 Джабир ибн Хайян — арабский алхимик, врач, фармацевт, математик и астроном.
 Исмаил ибн Джафар — сын Джафара ас-Садика, эпоним шиитской секты исмаилитов.
 Марван ибн Аби Хафса — арабский поэт

Скончались 
 Бертрада Прюмская — мать графа Хариберта Лаонского и бабушка Бертрады Лаонской.
 Императрица Гэммэй — 43-я императрица Японии.
 Дунхад Бэк — король Кенел Габран с владениями в Кинтайре.
 Тервель — хан Дунайской Болгарии из династии Дуло.
 Хильперик II — король франков из династии Меровингов.
 Этерскел мак Маэл Умай — король Мунстера.
  — английский епископ, известный тем, что стал основателем города Беверли (в этом же году, после его смерти, впервые письменно фиксируется личное имя Беверли).

См. также

Примечания